Гасто́н Эсекье́ль Рами́рес Пере́йра (; 2 декабря 1990, Фрай-Бентос) — уругвайский футболист, полузащитник итальянского клуба «Виртус Энтелла». Выступал за национальную сборную Уругвая.

Биография

Клубная карьера 
С 2005 года занимался в молодёжной академии «Пеньяроля». В 2009 году Рамирес был впервые привлечён в основной состав команды, так как с середины года клуб испытывал серьёзные финансовые затруднения и нуждался в подпитке со стороны молодёжного состава.

Дебют за основу клуба пришёлся 21 марта в игре против «Дефенсор Спортинга», когда Гастон заменил Брайана Родригеса. В сезоне 2009/10 Гастон Рамирес сыграл практически во всех матчах «Пеньяроля» в победной чемпионской кампании. Хорошо взаимодействовал с другим молодым уругвайским талантом Джонатаном Урретабискайей, вместе с которым после окончания чемпионата мира 2010 года получил вызов в национальную сборную Уругвая. И если Уррета так и не дебютировал за «Селесте» в товарищеской игре против сборной Анголы (2:0), то Рамирес вышел на поле во второй половине встречи против Индонезии 8 октября 2010 года, заменив Хорхе Фусиле. Игра закончилась со счётом 7:1 в пользу полуфиналистов чемпионата мира.

Летом 2010 года Рамирес перешёл в итальянскую «Болонью», где дебютировал в сентябре. Новый клуб Гастона сыграл вничью с «Катанией» — 1:1. Его партнёром по команде являлся многолетний лидер полузащиты сборной Уругвая Диего «Русо» Перес.

31 августа 2012 года Рамирес перешёл в английский клуб «Саутгемптон», подписав контракт на 4 года. «Наш клуб очень амбициозен, и мы все в восторге, что Гастон присоединится к нам. Мы проделали много работы, чтобы завершить эту сделку», — прокомментировал переход главный тренер команды Найджел Эдкинс. 29 сентября Рамирес забил первый гол за «святых», отправив мяч в ворота «Эвертона» в гостевом матче Премьер-лиги. Всего за сезон 2012/13 Рамирес сыграл 26 матчей и забил 5 голов в чемпионате Англии. Последние три тура он вынужден был пропустить, отбывая дисквалификацию после удаления в игре против «Вест Бромвича».

Сезон 2014/15 на правах аренды Гастон провёл в составе «Халл Сити». На следующий сезон он вернулся в «Саутгемптон», однако редко выходил на поле, сыграв в первой половине лишь 5 матчей.

26 января 2016 года Рамирес на правах аренды до конца сезона присоединился к клубу Чемпионшипа «Мидлсбро». Уже в своей третьей игре за «речников» Гастон отметился забитым мячом и помог своей команде одержать победу над «Кардифф Сити» (3:1). Забив в общей сложности 7 мячей, полузащитник помог «Мидлсбро» завоевать путёвку в Премьер-Лигу по итогам сезона.

18 июля 2016 года, после истечения соглашения с «Саутгемптоном», Рамирес на правах свободного агента подписал постоянный контракт с «Мидлсбро» сроком на 3 года.

4 августа 2017 года перешёл в итальянскую «Сампдорию».

7 декабря 2021 года перешёл в клуб Серии B «Монца», став первым уругвайским игроком в истории клуба.

22 октября 2022 года на правах свободного агента присоединился к клубу Серии C «Виртус Энтелла».

Карьера в сборной 
В 2009 году Гастон Рамирес в составе молодёжной сборной Уругвая принял участие в чемпионате мира, где команда Диего Агирре вылетела на стадии 1/8 финала, уступив сверстникам из Бразилии.

8 октября 2010 года Рамирес дебютировал в основной сборной Уругвая, которая несколько месяцев назад заняла четвёртое место на чемпионате мира в ЮАР. В дебютной товарищеской игре против Индонезии Рамирес вышел на поле во второй половине встречи и помог «селесте» разгромить соперников со счётом 7:1.

В 2012 году Гастон всё ещё проходил по возрасту в национальную команду до 23 лет и принял участие в Олимпиаде в Лондоне, которая сложилась для уругвайцев неудачно.

Первым турниром на взрослом уровне для Рамиреса стал Кубок конфедераций 2013, где Уругвай занял четвёртое место. Спустя год Рамирес принял участие в чемпионате мира, вместе со сборной дойдя до стадии 1/8 финала.

На Кубке Америки Гастон Рамирес дебютировал только в 2016 году. Уругвай неожиданно слабо выступил на турнире в США, не сумев выйти в четвертьфинал.

Рамирес был кандидатом на поездку на чемпионат мира 2018, но в окончательную заявку не попал.

Достижения 
  «Пеньяроль»
 Чемпион Уругвая: 2009/10
  «Мидлсбро»
 Вице-чемпион Футбольной лиги Англии: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте worldfootball.net
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Виртус Энтелла»